Большие Коршуны — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Коршуны — опустевшая деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Большие Коршуны — опустевшая деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.